Соревнования по шорт-треку проводятся на зимних Универсиадах начиная с 1985 года для мужчин и женщин (кроме 1987 года).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

Эстафета 5000 метров

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

Эстафета 3000 метров

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Short Track Speed Skating - FISU
 Международный союз конькобежцев (International Skating Union, ISU)